Stardust (engl. Sternenstaub) bezeichnet:

 Stardust (Sonde), eine NASA-Raumsonde
 Star Dust (Flugzeug), ein Flugzeug des Typs Avro 691 Lancastrian 3, das 1947 zunächst spurlos verschwand
 Stardust (Perry Rhodan), einen Zyklus der Perry-Rhodan-Serie sowie den Namen des Raumschiffs, mit dem der Romanheld zu Beginn der Serie den Mond erreicht
 Stardust (1974), einen Film von Michael Apted aus dem Jahre 1974
 Stardust (2020), einen Film von Gabriel Range aus dem Jahre 2020
 Sternwanderer (Roman), einen Roman von Neil Gaiman aus dem Jahre 1998
 Der Sternwanderer (Film), dessen Verfilmung von Matthew Vaughn aus dem Jahre 2007
 Stardust (Hotel und Kasino), ein ehemaliges Kasino in Las Vegas
 Stardust (Filmzeitschrift), eine indische Filmzeitschrift
 Stardust (Fahrzeug), ein europäisches Nahverkehrsprojekt

Musik:
 Stardust (Lied), eine Komposition von Hoagy Carmichael, bekannt durch Glenn Millers Interpretation
 Stardust (Willie-Nelson-Album), ein Musikalbum von Willie Nelson
 Stardust (Band), eine französische Houseformation
 Stardust We Are (Album), ein Musikalbum von The Flower Kings
 Stardust (Lena-Meyer-Landrut-Lied), ein Lied von Lena Meyer-Landrut aus dem Jahr 2012
 Stardust (Lena-Meyer-Landrut-Album), ein Musikalbum von Lena Meyer-Landrut
 The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, ein Konzeptalbum von David Bowie aus dem Jahr 1972

Stardust ist der Künstlername folgender Personen:
 Alvin Stardust (1942–2014), britischer Rockmusiker und Schauspieler
 Angie Stardust (1939–2007), deutsch-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Cody Rhodes (* 1985), US-amerikanischer Wrestler